Amherst bezeichnet

Orte in Kanada:
 Amherst (Nova Scotia)
 Amherst (Québec)
 Amherstburg in Ontario
 Amherstview
 Amherst Island im Ontariosee

in den Vereinigten Staaten:
 Amherst (Colorado), im Phillips County
 Amherst (Illinois), im Lake County
 Amherst (Maine), im Hancock County
 Amherst (Massachusetts), im Hampshire County
 Amherst (Minnesota), im Fillmore County
 Amherst (Montana), im Fergus County
 Amherst (Nebraska), im Buffalo County
 Amherst (New Hampshire), im Hillsborough County
 Amherst (New York), im Erie County
 Amherst (North Carolina), im Burke County
 Amherst (Ohio), im Lorain County
 Amherst (South Dakota), im Marshall County
 Amherst (Tennessee), im Knox County
 Amherst (Lamar County, Texas)
 Amherst (Lamb County, Texas)
 Amherst (Virginia), im Amherst County
 Amherst (Wisconsin), im Portage County
 Amherst (Town), Town im Portage County, Wisconsin
 Amherst Center, im Hampshire County (Massachusetts)
 Amherst Heights, im Stark County (Ohio)
 Amherst Junction, im Portage County (Wisconsin)
 Amherstdale, im Logan County, West Virginia
 Amherst County, Verwaltungseinheit in Virginia

Personen:
 Hugh Amherst, 4. Earl Amherst (1856–1927), britischer Peer und Politiker
 Jeffrey Amherst, 1. Baron Amherst (1717–1797), britischer General, Militärgouverneur von Kanada, Gouverneur von Virginia und Oberbefehlshaber der britischen Armee
 Jeffrey Amherst, 5. Earl Amherst (1896–1993), britischer Peer und Politiker
 John Amherst (1718–1778), britischer Admiral

 William Tyssen-Amherst, 1. Baron Amherst of Hackney (1835–1909), britischer Politiker und Sammler der Amherst Papyri

Sonstiges:
 Amherst College, ein namhaftes liberal arts college in Amherst, Massachusetts
 University of Massachusetts Amherst
 (516) Amherstia
 Amherstfasan
 Amherst-Mission, 1816 von Prinzregent Georg im Namen seines Vaters, König Georg III., entsandte britische Gesandtschaft nach China
 Amherst Lake, See im Windsor County, Vermont
 Markenname des ehemaligen kanadischen Automobilherstellers Canadian Two in One Capital Auto

Parks in den Vereinigten Staaten:
 Amherst Common, Park im Hampshire County, Massachusetts
 Amherst Park, Park im Oakland County, Michigan
 Amherst Township Park, Park im Lorain County, Ohio
 Amherst Village Historic District, Park im Hillsborough County, New Hampshire
 Amherst Wayside, Park im Amherst County, Virginia
 Amherst/Plymouth Wildlife Management Area, Park im Putnam County, West Virginia

im NRHP gelistete Objekte:
 Amherst Avenue Historic District, in Ticonderoga, New York, ID-Nr. 89000473
 Amherst Central Business District, in Amherst, Massachusetts, ID-Nr. 91001859
 Amherst Town Hall, in Amherst, Ohio, ID-Nr. 75001459
 Amherst Village Historic District, in Amherst, New Hampshire, ID-Nr. 82001679
 Amherst West Cemetery, in Amherst, Massachusetts, ID-Nr. 00000534

Siehe auch: 
 Amherst Township
 Mount Amherst